De naam Slag bij Albelda wordt gebruikt voor twee veldslagen tussen het koninkrijk Asturië en de Moren:
 Slag bij Albelda (851)
 Slag bij Albelda (859)